Дон-Бенито (, )  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас-Альтас. Занимает площадь 644 км². Население — 36227 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 108 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Optica Ruiz Campos
 Ayuntamiento de Don Benito 
 Club Deportivo Don Benito
 Título de ciudad otorgado por Isabel II en 1856
 Grupo folclórico Los Caramanchos
 Himno Oficial
 [www.gratisweb.com/danielcg/index.htm Pagina NO oficial de Don Benito]

Города Бадахоса
Муниципалитеты Бадахоса